Флаг муниципального образования Мошенской муниципальный район Новгородской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 20 декабря 2005 года решением думы Мошенского муниципального района № 47 «Об Уставе Мошенского муниципального района».

Описание 
«Флаг Мошенского муниципального района представляет собой прямоугольное полотнище с равновеликими двумя горизонтальными полосами: верхняя полоса белого цвета, нижняя — голубого цвета. Отношение ширины флага к его длине − 1:2».

Символика

Примечания 

Мошенской район